FMJD peut correspondre à :
 la fédération mondiale de la jeunesse démocratique,
 la fédération mondiale du jeu de dames.